Hans Mikael Martinsson (ur. 25 listopada 1968 w Hakkas) – szwedzki skoczek narciarski, który występował w latach 1987–1995.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonach 1990/1991 i 1991/1992, w których w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich zajął miejsca 5. i 6., a w klasyfikacji lotów narciarskich miejsca 7. i 5. W latach 1991–1992 sześciokrotnie stawał na podium w konkursach Pucharu Świata, w tym raz zwyciężył.

Brał również udział w konkursach skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich w 1992 w Albertville i w 1994 w Lillehammer, na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w 1989 w Lahti, w 1991 w Val di Fiemme i w 1993 w Falun oraz na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w 1992 w Harrachovie.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: 54.
 sezon 1988/1989: 50.
 sezon 1990/1991: 5.
 sezon 1991/1992: 6.
 sezon 1992/1993: 26.
 sezon 1993/1994: 63.
 sezon 1994/1995: 63.

Miejsca na podium chronologicznie 
 Falun (SWE) – 10 marca 1991 (1. miejsce)
 Trondheim (NOR) – 13 marca 1991 (2. miejsce)
 Szczyrbskie Jezioro (TCH) – 30 marca 1991 (2. miejsce)
 Predazzo (ITA) – 10 stycznia 1992 (2. miejsce)
 Oberstdorf (GER) – 25 stycznia 1992 (3. miejsce)
 Örnsköldsvik (SWE) – 4 marca 1992 (3. miejsce)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 7.
 sezon 1991/1992: 5.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 17. miejsce (normalna skocznia), 16. miejsce (duża skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 34. miejsce (duża skocznia), 23. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 60. miejsce (duża skocznia), 25. miejsce (normalna skocznia)
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 11. miejsce (duża skocznia), 19. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 38. miejsce (duża skocznia), 27. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1989 Lahti (FIN) – 5. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1992 Harrachov (TCH) – 8. miejsce

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1968